Durfort (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Durfort (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje